Saint-Amans (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saint-Amans (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saint-Amans (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje